Proba masculină de tir cu arcul pe echipe de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 23-26 iulie 2021 la Yumenoshima Park din Tokyo, Japonia.

Formatul competiției
La acest eveniment au participat 12 echipe formate din câte 3 arcași. Competiția a început cu o rundă de clasare, în care fiecare arcaș a tras 72 de săgeți (aceasta fiind aceeași rundă de clasare utilizată pentru proba de individual). Scorurile combinate din runda de clasare au fost folosite pentru a plasa echipele pe tabloul rundei eliminatorii, primele 4 echipe primind un tur liber fiind calificate direct în sferturile de finală. Fiecare meci este format din patru seturi de câte 6 săgeți, câte două pentru fiecare arcaș. Echipa cu cel mai mare scor din set - totalul celor șase săgeți - a primit două puncte de set; dacă echipele au fost la egalitate, fiecare echipă a primit câte un punct de set. Prima echipă cu cinci puncte set a câștigat meciul. Dacă meciul este la egalitate 4-4 după 4 seturi, se folosește un set de departajare fiecare arcaș din echipă trăgând câte o săgeată; dacă scorul setului de departajare rămâne egal, a câștigat echipa care a tras cea mai apropiată săgeată de centru.

Program

<small>Orele sunt ora Japoniei (UTC+9)</small> 

Programul probei pe echipe masculin a fost alcătuit pentru două zile diferite.

Rezultate

Etapa de clasare

Runda eliminatorie

Referințe

Tir cu arcul la Jocurile Olimpice de vară din 2020